Das Damendoppel der US Open 1993 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Arantxa Sánchez-Vicario und Helena Suková gegen Amanda Coetzer und Inés Gorrochategui, das Sánchez-Vicario und Suková in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1993